The Smuggler's Daughter – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Smuggler's Daughter – cortometraggio del 1912 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 The Smuggler's Daughter – cortometraggio del 1913 diretto da Wilfred Lucas
 The Smuggler's Daughter – cortometraggio del 1913 diretto da Edwin J. Collins
 The Smuggler's Daughter – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Smuggler's Daughter – cortometraggio del 1914 diretto da Jerold T. Hevener (come J.T. Hevener)
 The Smuggler's Daughter – cortometraggio del 1915 diretto da Hal Clements